Jobst II. ist der Name folgender Personen:
 Jobst II. (Hoya) (1493–1545), ab 1511 regierender Graf von Hoya
 Jobst II. (Schaumburg) (1520–1581), ab 1557 Herr von Gemen
 Jobst II Reuber (1542–1607), Jurist und kurpfälzischer Kanzler